Pisces («рыбы») — слово латинского происхождения. Может означать:
Биология
 Pisces — группа водных позвоночных животных. 
Астрономия
 Pisces — латинское название зодиакального созвездия Рыбы и соответствующего знака зодиака.
 Pisces — англоязычное название карликовых галактик: Рыбы; Рыбы I и Рыбы II.
Техника
 Pisces — кодовое название сотового телефона Nokia 5310 (2020).
 «Pisces» — канадские глубоководные обитаемые аппараты для океанологических исследований.

См. также 
 Рыба (значения)
 Фиш